Annelund (plaats), Zweedse plaats
 Annelund (Malmö), wijk in de Zweedse plaats Malmö